Das Herrendoppel der Mittelmeerspiele 2022 war ein Tenniswettbewerb in Oran.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Draw der Herren im Doppel (englisch)

Tennis Herrendoppel
Tennisturnier 2022
Tennisturnier in Oran
2022 Herrendoppel